Laschitz ist der Name der Orte

 Lažiště (deutsch Groß Laschitz, früher Laschitz), eine Gemeinde in Tschechien
 Velike Lašče (deutsch Großlaschitz), eine Gemeinde in der Region Dolenjska in Slowenien.